Hat Island kan syfta på följande platser:

Anguilla 

 Sombrero, Anguilla,

Fiji 

 Vatu Vara, ö, Östra divisionen,

Kanada 

 Putulik, ö i Nunavut, tidigare benämnd Hat Island, 
 Hat Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Fijiförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar